Sömmering bezeichnet:
 Philipp Sömmering († 1575), deutscher Alchemist
 Sömmering im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, nach 1945: Kozieniec (Janowo), untergegangener Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Sömmering (Mondkrater), Einschlagkrater auf der Mondvorderseite

Siehe auch: Soemmerring